Марија Лудовика Вилхелмина, војвоткиња од Баварске (нем. Maria Ludovika Wilhelmine Prinzessin von Bayern; 30. август 1808 — 25. јануар 1892) је била шесто дете краља Максимилијана I Јозефа од Баварске и Каролине од Бадена. Удала се за Максимилијана Јозефа, војводу од Баварске. С њим је имала десеторо деце. Лудовика је имала шесторо сестара, од којих су две биле полусестре. Такође је имала и два полубрата.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1808.
Умрли 1892.